Deze lijst bevat alle huidige gouverneurs van de Verenigde Staten van Amerika.

Gouverneurs

Territoriale gouverneurs

Zie ook 
 Lijst van huidige luitenant-gouverneurs van de Verenigde Staten
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2009
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2010
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2011
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2012
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2013
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2015
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2016
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2017
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2018
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2019
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2020
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2021
 Amerikaanse gouverneursverkiezingen 2022

Externe link
  National Governor's Association

Politiek in de Verenigde Staten